Сан-Лоре́нсу ( — Святой Лаврентий)

Бразилия 
 Сан-Лоренсу — муниципалитет, штат Минас-Жерайс.
 Сан-Лоренсу — микрорегион, штат Минас-Жерайс.

Составные названия 
 Сан-Лоренсу-да-Мата — муниципалитет, штат Пернамбуку
 Сан-Лоренсу-да-Серра — муниципалитет, штат Сан-Паулу.
 Сан-Лоренсу-ду-Пиауи — муниципалитет, штат Пиауи.
 Сан-Лоренсу-ду-Сул — муниципалитет, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Сан-Лоренсу-ду-Уэсти — муниципалитет, штат Санта-Катарина.

Португалия 
 Сан-Лоренсу — район (фрегезия), муниципалитет Порталегре округа Порталегре.
 Сан-Лоренсу — район (фрегезия), муниципалитет Сетубал округа Сетубал.

Составные названия 
 Сан-Криштован-и-Сан-Лоренсу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Сан-Лоренсу-де-Мампоркан — район (фрегезия), округа Эвора муниципалитет Эштремош.
 Сан-Лоренсу-де-Рибапиньян — район (фрегезия), муниципалитет Саброза округа Вила-Реал.
 Сан-Лоренсу-де-Санде — район (фрегезия), муниципалитет Гимарайнш округа Брага.
 Сан-Лоренсу-де-Селью — район (фрегезия), муниципалитет Гимарайнш округа Брага.
 Сан-Лоренсу-де-Товеду — район (фрегезия), муниципалитет Понте-да-Барка округа Виана-ду-Каштелу.
 Сан-Лоренсу-ду-Байру — район (фрегезия), муниципалитет Анадия округа Авейру.
 Сан-Лоренсу-ду-Дору — район (фрегезия), муниципалитет Марку-де-Канавезеш округа Порту.

См. также 
 Лоренсу
 Святой Лаврентий (значения)
 Сан-Лоренсо